Durrani steht für

 einen paschtunischen Stamm in Afghanistan, siehe Durrani

Durrani ist der Name folgender afghanischer Herrscher:

 Ahmad Schah Durrani (1722–1772), afghanischer Emir; erster Emir der Dynastie der Durrani (1747–1772)
 Ali Schah Durrani († nach 1819), afghanischer Emir
 Ayub Schah Durrani († 1823 (?)), afghanischer Emir
 Mahmud Schah Durrani († 1829), afghanischer Emir
 Schodscha Schah Durrani (1780–1842), afghanischer Emir
 Sultan Ali Schah Durrani († nach 1819), afghanischer Emir
 Timur Schah Durrani (1748–1793), afghanischer Emir
 Zaman Mirza Schah Durrani (1770–1844), afghanischer Emir

Durrani ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Asad Durrani (* 1941), pakistanischer Diplomat
 Tehmina Durrani (* 1953), pakistanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Durrani-Reich